Pulvinella är ett släkte av svampar. Pulvinella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pulvinella